Ти́хий переу́лок — небольшой переулок в Кировском районе Астрахани, расположен у южного окончания исторического района Коса в центральной части города. Проходит параллельно улицам Пугачёва, Кибальчича и Никольской с северо-запада на юго-восток. Начинается от улицы Максима Горького у Петровской пешеходной набережной Волги к югу от музыкального фонтана, пересекает улицу Урицкого и заканчивается на углу с улицей Фиолетова за торговым центром «Премиум Холл». Несмотря на небольшую длину считается улицей магистрального движения общегородского значения.

В застройке переулка преобладают малоэтажные здания дореволюционного периода постройки, в том числе памятники архитектуры. Переулок образует периферийную часть «барного квадрата» — района, в котором расположено большое количество баров, пабов, кафе и ресторанов.

История 
До революции переулок назывался Свиным, 30 декабря 1920 года постановлением Пленума Астраханского Горсовета название было изменено на более благозвучное Тихий, сохраняющееся до сих пор. До 1975 года ещё один Тихий переулок существовал в Трусовском районе города на противоположном берегу Волги, затем он был упразднён.

Застройка 
 дом 7/29 — одноэтажный купеческий дом с мансардой в стиле модерн, где сегодня располагается рок-бар RedRock (конец XIX — начало XX вв.)
 дом 10/28 —  Дом А. Г. Розенблюма (конец XIX — начало XX вв.)

Транспорт 
По Тихому переулку движения общественного транспорта нет. В 600 метрах к юго-западу от его начала расположена пристань «Отель „Азимут“», от которой отправляются речные трамвайчики местного сообщения. Ближайшая остановка маршрутных такси «Октябрьская площадь — набережная реки Волги» находится у главного входа торгового центра «Премиум Холл» на Адмиралтейской улице в 100 метрах от восточного окончания переулка.

Примечания 

Улицы Астрахани